A kopt ortodox egyház feje
 Az alexandriai ortodox egyház feje